Monn-Iversen ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Monn-Iversen (1931–2014), norwegischer Violinist und Orchesterleiter
 Bitte Monn-Iversen (* 1954), norwegische Produzentin
 Egil Monn-Iversen (* 1928), norwegischer Komponist, Dirigent, Arrangeur und Filmproduzent
 Kiss Monn-Iversen (* 1933), norwegische Sängerin
 Magnus Monn-Iversen (* 1981), norwegischer Autor und Filmproduzent
 Stein Wang Monn-Iversen (* 1952), norwegischer Filmproduzent
 Øivind A. Monn-Iversen (* 1965), norwegischer Journalist
 Sølvi Wang Monn-Iversen, bekannt als Sølvi Wang (1929–2011), norwegische Sängerin, Schauspielerin und Komikerin